Niższe Seminarium Duchowne oo. redemptorystów w Toruniu – męska, szkoła ponadpodstawowa, istniejąca z przerwami w latach 1921–1961 w Toruniu.

Historia 
Szkołę, tzw. Juwenat, otwarto zaraz po przybyciu ojców redemptorystów do wsi Stawki pod Toruniem (obecnie dzielnica Toruniu) 1 maja 1921 roku. Funkcjonowała ona wówczas już w formule wypracowanej jeszcze przez Sobór Trydencki jako niższe seminarium duchowne. Po kilku latach obecności zakonników na Stawkach ich władze zadecydowały o przeprowadzce zgromadzenia i szkoły na prawobrzeże Torunia, na Bielany. W 1929 roku ukończono budowę nowego klasztoru wraz z seminarium. W latach 1930-32 dyrektorem Juwenatu był ojciec Marian Pirożyński, a w skład jego kadry wchodzili głównie profesorowie świeccy.  

W czasie II wojny światowej Niemcy zaadaptował klasztor i szkołę na koszary wojskowe, a seminarzystów, decyzją ówczesnych przełożonych zakonnych, rozesłano do ich domów rodzinnych. 

Wiosną 1945 roku z wielkim trudem rozpoczęto odbudowę Juwenatu, tym razem w Krakowie. Po dwóch latach został on jednak przeniesiony do Torunia. W 1952 roku na skutek nacisków władz komunistycznych seminarium zamknięto. Wówczas władze zakonne w jego budynku zorganizowały filię Wyższego Seminarium Duchownego w Tuchowie, wykładając tu filozofię. W 1958 roku po tzw. odwilży reaktywowano NSD, natomiast filię WSD zlikwidowano i powrócono do wspólnych studiów filozoficzno-teologicznych w Tuchowie. W 1961 roku ostatecznie władze komunistyczne rozwiązały NSD, a w jego siedzibie bez zgody władz zakonnych ulokowano Technikum Samochodowe. Zaś słuchacze seminarium podjęli naukę w szkołach świeckich, a część z nich zgłosiła się do nowicjatu redemptorystów.

Absolwenci 
Absolwenci seminarium to m.in.:
 o. Leszek Gajda
 o. Józef Krok
 o. Józef Ścibor
 o. Karol Winiarski

tzw. wydarzenie bielańskie, 1961 rok 
W wyniku zamknięcia NSD i zajęcia na rzecz skarbu państwa jego siedziby, doszło tu do tzw. wydarzeń bielańskich. 6 października władze komunistyczne podjęły ostateczną, siłową próbę, odebrania zakonnikom części klasztoru oraz wywiezienia księgozbioru biblioteki seminaryjnej i klasztornej. Rankiem pod bramę klasztoru przybili miejscy urzędnicy wraz z oficerami MO oraz prokuratorem. Warto dodać, że w gotowości czekało łącznie 228 funkcjonariuszy ZOMO, 98 funkcjonariuszy komisariatów MO z terenu województwa oraz 99 funkcjonariuszy KM MO w Toruniu, w tym 41 operacyjno-dochodzeniowych. Zakonnicy, bezradni na bezprawne działania władzy, podjęli próbę ratowania klasztoru zwołując mieszkańców Bielan bijącymi dzwonami. Pod klasztor przybyło, według danych operacyjnych SB, ponad 3 tysiące ludzi. Negocjacje obrońców klasztoru z Milicją trwały cały dzień. Dopiero wieczorek MO rozpoczęła przy użyciu pałek pacyfikacje wiernych. W kolejnych miesiącach wielu z tych protestujących mieszkańców Torunia oraz zakonników zostało skazanych i osadzonych w więzieniu.

Zobacz też 
 Oświata i wychowanie w Toruniu

Przypisy 

Oświata w Toruniu
Niższe seminaria duchowne
Redemptoryści